Kalinin pode se referir a:

Cidade da Rússia, atualmente chamada Tver;
Mikhail Kalinin, revolucionário bolchevique e político soviético.
Kalinin K-7, aeronave da União Soviética da década de 1930.

Desambiguação